Bruno Letort ( - ), compositeur et producteur à Radio-France
 Désiré Letort ( - ), coureur cycliste français
 Léon Letort ( - ), pionnier de l'aviation français
  ( - ), joueur de football français